Calima Aviación, een Spaanse luchtvaartmaatschappij
Calima (cultuur), een precolumbiaanse cultuur uit Colombia
Calima (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Valle del Cauca
Calima (wind), wind vanuit de Sahara over de Atlantische Oceaan